O Campeonato Catarinense de Basquete de 2009 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação Catarinense de Basketball. 

2009 no basquetebol